Le barrage Mékinac a été érigé en 2010-2011 à l'embouchure du lac Mékinac, dans la municipalité de Trois-Rives, dans la MRC de Mékinac dans la région administrative de la Mauricie, en la province de Québec, au Canada.

Les eaux traversant ce barrage de retenue coulent dans la rivière Mékinac qui a une longueur de 26 km. Cette rivière se déverse dans la rivière Saint-Maurice en Moyenne-Mauricie à la hauteur de Saint-Roch-de-Mékinac. Le barrage Mékinac est situé à environ sept km au nord-est du petit village de Saint-Joseph-de-Mékinac et crée le réservoir Mékinac (correspondant au Lac Mékinac), d'une capacité de retenue de . La superficie du réservoir est de . Tandis que la superficie du bassin versant est de .

Ce barrage d'une longueur de 122 m, aménagé par Hydro-Québec, a une hauteur de 6,8 m, une hauteur de retenue de 4,2 m et une capacité maximum d'évacuation : .

Les activités récro-touristiques sont très intenses sur cette étendue d'eau. La principale utilité du barrage Mékinac est de réguler l'eau de la rivière Mékinac, ainsi que de la rivière Saint-Maurice qui descend vers les centrales hydroélectriques de Grand-Mère, Shawinigan et de La Gabelle.

Histoire

Barrage construit en 1971
Le barrage construit en 1971 qui était constitué de caissons de bois, comportait une longueur de .

Barrage construit en 2010-2011
D' jusqu'au début de 2011, le "barrage Mékinac", situé à la tête de la rivière Mékinac, a été entièrement reconstruit par la firme CRT de Québec, qui avait obtenu le contrat d'Hydro-Québec, car cette infrastructure arrivait à sa fin de vie. Pour les besoins de la construction, le niveau des eaux a été abaissé de  par rapport à son niveau habituel. Les villégiateurs (environ 170 chalets dans le secteur), les campeurs et les plaisanciers ont vu alors les quais flottants se déposer sur les plages de sable. Puis l'ancien barrage a été démoli. Le nouveau barrage dont la longévité est estimé à 50 ans, comporte deux digues de retenue, érigées par enrochement. Le barrage comporte un évacuateur situé en son centre, construit de poutrelles d'acier et de béton.

Toponymyie 
Le toponyme "Barrage Mékinac" a été officiellement inscrit à la Banque des noms de lieux de la Commission de toponymie du Québec le .

Articles connexes
 Municipalité de Trois-Rives
 MRC de Mékinac
 Rivière Mékinac
 Rivière Saint-Maurice
 Lac Mékinac
 Lac du Missionnaire
 Sainte-Thècle
 Mauricie
 Saint-Roch-de-Mékinac
 Canton de Mékinac

Notes et références

Barrage au Québec
Mékinac
Bâtiment en Mauricie